Aaptos är ett släkte av svampdjur. Aaptos ingår i familjen Suberitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Aaptos